Ле́сьна ( — «Лесная») — неоднозначный термин.

Населённые пункты 
 Лесьна — город в Нижнесилезском воеводстве.
 Лесьна (Клодзский повят) — село в Клодзском повяте Нижнесилезского воеводства.
 Лесьна (Опольское воеводство) — село в Олесненскуом повяте Опольского воеводства.
 Лесьна (Подляское воеводство) — село в Хайнувском повяте Подляского воеводства.
 Лесьна (Радкув) — район города Радкува.
 Лесьна (Силезское воеводство) — село в Живецком повяте Силезского воеводства.

Реки 
 Лесьна (приток Быстрицы) — река.
 Лесьна (приток Западного Буга) — река.
 Лесьна (приток Нуреца) — река.
 Лесьна (приток Солы) — река.
 Лесьна (родник) — родник в Вкшанской пуще.